KPH – Koło Przyjaciół Harcerstwa
 KPH – Komunistyczna Partia Hiszpanii
 KPH – Kampania Przeciw Homofobii